Вудфорд, Майкл ()
  (род. 1955) — американский экономист, соавтор фискальной теории уровня цен, лауреат премии Deutsche Bank (2007).
  (род. 1960) — британский предприниматель, генеральный директор Olympus Corporation (2011—2012), вскрывший финансовые махинации в компании.